Микеле Годена (; ) — итальянский шахматист, гроссмейстер (1996).

В составе сборной Италии участник 13-и Олимпиад (1988—2012) и 12-и командных чемпионатов Европы (1992—2017). Многократный участник чемпионатов Италии. Чемпион Италии (1992/1993, 1994, 1995, 2005 и 2006).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Италии